Vanessa puede hacer referencia a:
 Vanessa (nombre).
 Vanessa, cantante y compositora mexicana.
 Vanessa Redgrave Kempson, actriz inglesa.
 Vanessa Hudgens, actriz y cantante norteamericana.
 Vanessa Williams, actriz, cantante y exmodelo estadounidense. 
 Vanesa Romero, modelo, presentadora y actriz española de cine y televisión.
 Vanessa Amorosi, cantante y compositora australiana.
 Vanessa Paradis, cantante y actriz de cine francesa.
 Vanessa-Mae, violinista.
 Vanessa Carlton, pianista, compositora, cantante y exbailarina de ballet profesional.
 Vanessa Guzmán, actriz mexicana.
 Vanessa Jerí, actriz, modelo y presentadora peruana.
 Vanessa Saba, actriz peruana.
 Vanessa Andreu, actriz, conductora, reportera y cantante mexicana.
 Vanessa Bell, pintora e interiorista inglesa. 
 Vanessa Gonçalves, exreina de belleza venezolana. 
 Vanessa Marcil, actriz estadounidense.
 Vanessa Chalá, deportista ecuatoriana.
 Vanessa da Mata, cantante y compositora brasileña.
 Vanessa Huppenkothen, periodista, conductora y modelo mexicana. 
 Vanessa Tello, modelo y empresaria peruana.
 Vanessa Stacey, actriz neozelandesa protagonista de La Tribu.
Vanessa Beecroft, artista italiana residente en Estados Unidos
  Vanessa, personaje ficticio de la saga de videojuegos The King of Fighters. 
 Vanessa, telenovela mexicana, protagonizada por Lucía Méndez.

 El sinónimo del género botánico Manettia.
 El género de mariposas Vanessa.
 Vanessa, ópera compuesta por Samuel Barber.
 Vanessa de noche, talk show conducido por Vanessa Miller. 
 Vanessa Doofenshmirtz, la hija del Dr. Doofenshmirtz de la serie animada Phineas y Ferb.